Willie Jones puede hacer referencia a:

William A. "Willie" Jones, baloncestista estadounidense, nacido en 1936; o
Willie D. "Hutch" Jones, baloncestista estadounidense, nacido en 1959.